Ghost House – videogioco del 1986
 La casa 3 - Ghosthouse – film italiano del 1988
 Gwisin-i sanda – film coreano del 2004